51 країна УЄФА подала заявки на участь в чемпіонаті світу. Європейська зона отримала 14,5 (з 32) путівок у фінальний турнір.  (чемпіон світу) отримала путівку одразу, інші 13,5 місць були розіграні у відбірковому турнірі між 50 збірними.

50 країн розділили на 9 груп — 5 груп - по 6 збірних і 4 - по 5 збірних. Команди грали вдома та на виїзді кожна з кожною. Переможці груп проходили на чемпіонат. Із команд, які зайняли другі місця, команда з 2 групи (обрали жеребкуванням) вийшла в стиковой матч УЄФА/АФК, а інші вийшли в стикові матчі УЄФА.

В стикових матчах УЄФА 8 команд ділили на пари, кожна пара в двох матчах (вдома і в гостях) визначала власника путівки.

Перший раунд

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Посилання 
 Результати  
 Кваліфікація на rsssf  
 Відбір до КС - Європа 

Чемпіонат світу з футболу 2002